Villa Nueva (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Villa Nueva (gemeente in Bolivia), een gemeente in het Boliviaanse departement Pando
Villa Nueva (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Guatemala